Huit-Mars ou VIII-Mars ou 8-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés au travers de ces odonymes sont :

En France,

 Le  : évènements non connus
 Le  : Par ordonnance royale, Louis-Philippe fusionne les communes de Ifs-sur-Laizon et Condé-sur-Laizon en une seule nommée Condé-sur-Ifs.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 8 de Marzo » ou « Ocho de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) Privada 8 de Marzo », à   , municipio d’Asientos, dans l'État d'Aguascalientes.

Notes et localisations

Notes

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08